Sir William Hamilton (diplomaat) (1731–1803), Schots diplomaat, antiquair, archeoloog en vulkanoloog
 William Hamilton (kunstschilder) (1751–1801), Engels schilder en illustrator 
 William Hamilton (1783) (1783-1856), botanicus
 William Hamilton (editor) (1793–1942)
 Sir William Rowan Hamilton (1805-1865), wiskundige, natuurkundige en astronoom
 William Hamilton (Ier) (19e eeuw), pleegde in 1849 een aanslag op Queen Victoria 
 William F. Hamilton (1883-1955), Amerikaans atleet
 William Hamilton (schutter) (1884-1939), Canadees sportschutter
 William Hamilton (theoloog) (1924-2012), Amerikaans theoloog
 William Donald Hamilton (1936-2000), bioloog
 William Hamilton (voetballer) (1957), Noord-Iers voetballer, ook bekend als "Billy Hamilton"

Zie ook 
 Hamilton, doorverwijspagina